Bei den XIX. Olympischen Sommerspielen 1968 in Mexiko-Stadt fand ein Wasserball-Turnier statt. Austragungsorte waren das Schwimmbad der Ciudad Universitaria und die Schwimmhalle Alberca Olímpica Francisco Márquez.

Turnier 
Für das olympische Turnier qualifiziert waren die ersten sechs Teams der Europameisterschaft 1966 (Sowjetunion, DDR, Jugoslawien, Italien, Rumänien, Ungarn). Drei weitere europäische Teams qualifizierten sich an einem Turnier vom 3. bis 9. Juni 1968 in Mailand (Bundesrepublik Deutschland, Niederlande, Spanien). Wegen der Absage Rumäniens rückte Griechenland nach. Ebenfalls qualifiziert waren die ersten drei Teams der Panamerikanischen Spiele 1967 (USA, Brasilien, Mexiko), wobei für Gastgeber Mexiko Kuba nachrückte. Ebenfalls teilnahmeberechtigt waren Japan als Sieger der Asienspiele 1966 und die Vereinigte Arabische Republik als Sieger der Panafrikanischen Spiele 1965.

Die Erst- und Zweitplatzierten beider Vorrundengruppen stießen ins Halbfinale vor, die Dritt- und Viertplatzierten spielten um die Plätze 5 bis 8, die Fünft- und Sechstplatzierten um die Plätze 9 bis 12, alle übrigen um die Plätze 13 bis 15.

Medaillengewinner

Vorrunde 
Gruppe A

Gruppe B

Platzierungsrunde 
Platz 13 bis 15

Platz 9 bis 12

Platz 5 bis 8

Spiel Platz 13

Spiel Platz 11

Spiel Platz 9

Spiel Platz 7

Spiel Platz 5

Finalrunde 

Halbfinale

Spiel Platz 3

Finale

Quelle 
 Volker Kluge: Olympische Sommerspiele. Die Chronik III. Mexiko-Stadt 1968 – Los Angeles 1984. Sportverlag Berlin, Berlin 2000, ISBN 3-328-00741-5, S. 121–123.

Wasserball
1968
Wasserball (Mexiko)
Wasserballwettbewerb